Henry Morgan puede referirse a:
Henry Morgan (1635-1688), filibustero galés.
Henry Morgan (comediante) (1915-1994), humorista y actor estadounidense.
Henry Morgan (1915), actor estadounidense que cambió su nombre por Harry Morgan.
Lewis Henry Morgan (1818-1881), antropólogo estadounidense.